Капіта́н Фрака́сс () — головний герой однойменного роману Теофіля Готьє.

 Капітан Фракасс — пригодницький роман Теофіля Готьє, вперше опублікований у 1863 році.
 Капітан Фракасс — французький пригодницький фільм 1961 року з Жаном Маре в головній ролі.
 Капітан Фракасс — радянський 2-серійний телевізійний художній фільму 1984 року режисера В. Савельєва (к/ст. ім. О. Довженка) за однойменним романом Теофіля Готьє.